Kapellen heißen folgende geographischen Objekte:
 Kapellen (Belgien), Stadt in der Provinz Antwerpen, Belgien
Gemeindeteile:
 Kapellen (Moers), Stadtteil der Stadt Moers, Nordrhein-Westfalen
 Kapellen (Wuppertal), Ortslage und alte Hofschaft in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Kapellen an der Fleuth, Stadtteil der Stadt Geldern, Nordrhein-Westfalen
 Kapellen (Grevenbroich), Stadtteil der Stadt Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Gemeinde Kapellen-Drusweiler, Rheinland-Pfalz
 Kapellen-Stolzenfels, ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil Koblenz-Stolzenfels von Koblenz 
 Kapellen (Steiermark), Gemeindeteil, Ortschaft und Katastralgemeinde von Neuberg an der Mürz, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2014)
 ein Weiler in der belgischen Großgemeinde Sankt Vith, siehe Hinderhausen

Kapellen ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich II. von Kapellen (1250–1301), Landrichter in ganz ob der Enns
 Eberhard I. von Kapellen (um 1320–1386), Hauptmann zu Enns, Pfleger von Schärding
 Rainer Kapellen (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Kapelle
 Kapeller bzw. Herren von Capellen (Kapellen)
 Capellen
 Kapelln (Begriffsklärung)
 Kappelen